Prince Albert kan syfta på:

 Prince Albert Raiders – ett kanadensiskt proffsjuniorishockeylag i Prince Albert, Saskatchewan

Personer
 Albert I av Monaco (1848–1922), prins av Monaco
 Albert II av Monaco (1958–), prins av Monaco
 Prince Albert – en basebollspelaren, se Albert Pujols

Geografi

Kanada 

 Prince Albert, Saskatchewan, Saskatchewan, 
 Prince Albert (flygplats), Saskatchewan, 
 Prince Alberts nationalpark – en nationalpark i provinsen Saskatchewan

Sydafrika 

 Prince Albert (kommun), kommun, Västra Kapprovinsen, Central Karoo District Municipality, 
 Prince Albert, Sydafrika, kommunhuvudort, Västra Kapprovinsen, Central Karoo District Municipality,

USA 

 Prince Albert (berg), Oregon, Douglas County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar